Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Chyliński – polski wojskowy, żołnierz podziemia
 Jan Chyliński – polski inżynier i urzędnik
 Krzysztof Chyliński – polski biolog molekularny
 Michał Chyliński – polski koszykarz
 Rafał Chyliński – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 Chyliński – polski herb szlachecki